Die Saison 2015/16 der 3. Liga ist die 6. Spielzeit der dritthöchsten deutschen Spielklasse im Handball der Männer. Am Ende der Saison sind die Tabellenersten der vier Staffeln Nord, Ost, West und Süd zum direkten Aufstieg in die 2. Handball-Bundesliga 2016/17 qualifiziert. Die drei Letztplatzierten jeder Staffel steigen in die Oberliga ab.

Statistiken

Staffel Nord

Staffel Ost 

(*) Verein meldete für die Folgesaison nicht mehr für die 3. Liga

Staffel West

Staffel Süd 

Anders als in der ersten und zweiten Handball-Bundesliga wird in der  3. Handball-Liga bei Punktgleichheit zunächst der direkte Vergleich und erst danach die Tordifferenz herangezogen.

Spielorte

Siehe auch 
 3. Liga
 Handball-Bundesliga 2015/16
 2. Handball-Bundesliga 2015/16
 DHB-Pokal 2015/16

Weblinks 
 Tabelle auf sis-handball.de

Einzelnachweise 

Herren
Handballsaison 2015/16